Niemcy:
 Gramme – rzeka

Osoby:
 Georges Gramme – belgijski polityk
 Zénobe Gramme – belgijski konstruktor i wynalazca

Inne:
 (2666) Gramme – planetoida
 Gramme – francuska marka samochodów

Zobacz też:
 Gramme-Aue
 Gramme-Vippach